Kisfalu község Szlovéniában
 Beckókisfalu
 Érkisfalu
 Lednickisfalu
 Lugoskisfalu
 Pusztakisfalu
 Sároskisfalu
 Tótkisfalu, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Turóckisfalu
 Vilmánykisfalu